Jean Lalanne est un nom notamment porté par :
 Jean Lalanne (1756-1841), militaire français ;	
 Jean Lalanne (1914-1950), athlète français.